ACF — аббревиатура, может означать:

 American Car and Foundry — американская машиностроительная компания.
 Anti-Corruption Foundation — международный некоммерческий «Фонд борьбы с коррупцией» команды Алексея Навального.
 Asian Chess Federation — Азиатская шахматная федерация.